Die Barcelona Open Banc Sabadell 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. April 2010 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es zählte zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war Rafael Nadal, der das Turnier fünfmal in Folge gewinnen konnte. Die Teilnahme am diesjährigen Turnier lehnte Nadal wegen Erschöpfung ab. Im Finale setzte sich der Lokalmatador Fernando Verdasco gegen Robin Söderling mit 6:3, 4:6, 6:3 durch. Für Verdasco war es bereits der zweite Titel im laufenden Jahr und sein fünfter Titel insgesamt auf der ATP Tour. Titelverteidiger im Doppel waren Daniel Nestor und Nenad Zimonjić, die in diesem Finale das Duo Lleyton Hewitt und Mark Knowles in drei Sätzen besiegten und damit ihren Titel verteidigten. Es war bereits der zehnte gemeinsame Doppeltitel für das Duo.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 8 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.550.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.995.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 18. April 2010 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen vier Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 116 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Barcelona